Assault – koń wyścigowy
 Assault – gra dla PlayStation